(1974 -), un économiste et écrivain anglais ;
 Francesca Woodman (1958 - 1981), une photographe américaine ;
 Frederick T. Woodman (1871 - 1949), homme politique américain ;
 Nick Woodman (1977 -), fondateur de Woodman Labs, fabricant de la caméra GoPro ;
 Pierre Woodman, un acteur et producteur français de films pornographiques ;
 Portia Woodman (1991 -), joueuse de rugby à XV et rugby à sept néo-zélandaise ;
 Trevor Woodman (1976 -), un joueur de rugby à XV ;
 William Robert Woodman (1828 - 1891), était membre de la S.R.I.A. et fut un des fondateurs de l'Ordre hermétique de la Golden Dawn.